Кастилье́хо ():

Фамилия 
 Кастильехо, Карлес — испанский легкоатлет, который специализируется в беге на длинные дистанции. 
 Кастильехо, Кристобаль де (1491—1556) — испанский поэт.
 Кастильехо, Саму (род. 1995) — испанский футболист, полузащитник клуба «Милан».
 Кастильехо, Хавьер (род. 1968) — испанский боксёр.

Топоним 
 Кастильехо-Сьерра — муниципалитет в провинции Куэнка, Ла-Манча
 Кастильехо-де-Иньеста — муниципалитет в провинции Куэнка, Ла-Манча
 Кастильехо-де-Робледо — муниципалитет в провинции Сория, Кастилия и Леон
 Кастильехо-де-Меслеон — муниципалитет в провинции Сеговия, Кастилия и Леон
 Кастильехо-де-Мартин-Вьехо — муниципалитет в провинции Саламанка, Кастилия и Леон